Czosnów (plaats), plaats in Polen
 Czosnów (gemeente), gemeente in Polen